művészet esztétikai alkotó tevékenység
Folyóiratok
 Művészet (1902–1918) budapesti művészeti folyóirat
 Művészet (1958–1959) marosvásárhelyi művészeti folyóirat
 Művészet (1960–1990) budapesti művészeti folyóirat